Henderson může být:

příjmení osob
 viz Henderson (příjmení)

geografický název
 Henderson – Hendersonův ostrov, korálový ostrov v Tichém oceánu
 Henderson County – rozcestník
 Henderson (Buenos Aires) – v provincii Buenos Aires v Argentině
 Henderson (Kentucky) – město ve státě Kentucky
 Henderson (Nevada) – americké město, druhé největší v Nevadě
 Henderson (Namibie)

jiný význam
 Henderson 6066 – planetka
 Henderson Field, česky Hendersonovo letiště – letiště na Šalomounových ostrovech

v kultuře
 Luanne Henderson – postava z románu Na cestě